Miejscowości w USA:
 Geary – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Blaine
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Geary (ang. Geary County) – w stanie Kansas